Cuvântul german Heide poate să însemne:

Nume de localități
Heide (Holstein), oraș și district urban în landul Schleswig-Holstein, Germania
Heide (Nümbrecht), cartier din comuna Nümbrecht, landul Renania de Nord - Westfalia, Germania
Heide (Radevormwald), cartier din orașul Radevormwald, Renania de Nord - Westfalia, Germania

Vezi și 
Heidi (dezambiguizare)